

Sigle 
 Accordo di programma quadro

Codici 
 APQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arapiraca (Brasile)
 apq – codice ISO 639-3 della lingua a-pucikwar